Havlik oder Havlík ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Havlik (* 1944), österreichischer Schriftsteller und Medizinphysiker
 Ferdinand Havlík (1928–2013), tschechischer Filmkomponist, Bandleader, Arrangeur und Jazzmusiker